«Спера́нца»:
 «Сперанца» — советский и молдавский футбольный клуб из города Дрокия.
 «Сперанца» — молдавский футбольный клуб из села Крихана Веке.
 «Сперанца» — молдавский футбольный клуб из города Ниспорены.
 Сперанца, Роберто (род. 1979) — итальянский политик.